Een verkeersweg:
 N814 (België)
 N814 (Frankrijk)
 N814 (Nederland), zie Provinciale weg 814

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing